Александр До́лин:
 Долин, Александр Аркадьевич (род. 1949) — филолог-японист, переводчик и писатель, профессор; внук А. О. Долина и брат В. А. Долиной.
 Долин, Александр Осипович (1897—1969) — советский физиолог и невропатолог.